Los Siete Guerreros del Mar (, acortándose también como ), era un grupo ficticio de piratas con patente de corso, correspondiente al manga One Piece, creado por Eiichirō Oda.

El grupo también consistía en una clasificación de animales, mostrando una vez más el gusto de Oda por los animales, con cada miembro del grupo representando uno, con la excepción de Barbanegra, Trafalgar Law y Buggy.

Hicieron un trato con el Gobierno Mundial, el cual les quitaría las recompensas sobre sus cabezas a cambio de que trabajaran para ellos derrotando a otros piratas y manteniendo el equilibrio entre los tres grandes poderes del mundo (El Cuartel General de la Marina, los Cuatro Emperadores, y Siete Guerreros del Mar).

Tras el más reciente Levely, los Siete Guerreros del Mar fueron abolídos por el Gobierno Mundial debido a las acciones de Crocodile en Arabasta y Doflamingo en Dressrosa, provocando que los Guerreros del Mar restantes pierdan sus privilegios y regresandolos a ser piratas comunes.

Acerca de ellos 
Los Siete Guerreros del Mar son siete de los piratas más fuertes del mundo y uno de los Tres Grandes Poderes. Se les llama también "los siete grandes piratas" y están bajo el servicio del Gobierno Mundial (por lo menos de nombre, pues pocos de ellos realmente cumplen sus deberes). Estas siete personas se dedican a cazar a otros piratas activos y ganan un porcentaje de los beneficios por ese trabajo además de los amplios privilegios que les fueron otorgados por el Gobierno Mundial.

Aparentemente gozan de bastante autonomía en su manera de operar e incluso parece que ni siquiera son vigilados por largo tiempo (como prueba la conspiración de Crocodile). A causa de su trato con el Gobierno Mundial, los Siete Guerreros del Mar son llamados los "perros del Gobierno" por otros de su mismo oficio. Al mismo tiempo, todos son bastante temidos pues son increíblemente poderosos.

Miembros

Originales 
Dracule Mihawk: Apodado "Ojos de Halcón", es el mejor espadachín del mundo. Perdió su título tras la abolición del sistema de los Siete Guerreros del Mar en el Levely.
Sir Crocodile: Era el líder de Baroque Works. A causa de su intento de golpe de Estado en Arabasta, fue expulsado del grupo y arrestado, siendo sustituido posteriormente por Barbanegra.
Donquixote Doflamingo: Apodado "Diablo Celestial", era el Capitán de los Piratas Donquixote, y rey de Dressrosa al ser un descendiente de la Familia Donquixote. A causa de su abuso de poder por el puesto, fue expulsado del grupo y arrestado.
Bartholomew Kuma: Apodado "Kuma el Tirano", es un ex-miembro del Ejército Revolucionario que fue convertido en cíborg por el Dr. Vegapunk. Perdió su título tras la abolición del sistema de los Siete Guerreros del Mar en el Levely, pero actualmente, y antes de la abolición, es un esclavo de alquiler de los Dragones Celestiales.
Gecko Moria. Capitán de los Piratas de Thriller Bark. Perdió su título después de terminar la Guerra de Marineford, tras que el Gobierno Mundial decidiera expulsar a Moria del grupo por ser muy débil.
Boa Hancock: Apodada "Princesa Serpiente", es el único miembro femenino del grupo, capitana de las Piratas Kuja y Emperatriz de Amazon Lily. Perdió su título tras la abolición del sistema de los Siete Guerreros del Mar en el Levely.
Jinbe: Apodado "Caballero del Mar", es un Hombre-Pez, capitán de los Piratas del Sol. Tras nergarse a participar en la Guerra de Marineford, perdió su título tras participar en la fuga de Impel Down y luchar en la guerra en el lado de Barbablanca.

Inclusiones posteriores 
Marshall D. Teach: Apodado "Barbanegra", se unió al grupo ocupando el puesto que Crocodile había dejado vacante tras su expulsión. Sin embargo, solamente quería el puesto para cumplir su objetivo de infiltrarse en Impel Down para reclutar una tripulación de peligrosos criminales, renunciando al título tras conseguir lo que quería.
Trafalgar Law: Apodado "Cirujano de la Muerte", es el capitán de los Piratas Heart, quien se unió a los Siete Guerreros del Mar durante el salto temporal ocupando uno de los tres puestos vacantes que habían dejado Jinbe, Barbanegra y Moria. Tras crear una alianza con Luffy y su banda, fue expulsado del grupo.
Buggy el Payaso: Capitán de los Piratas de Buggy, fue reclutado para el grupo tras los acontecimientos en Impel Down y Marineford, ocupando uno de los tres puestos vacantes que habían dejado Jinbe, Barbanegra y Moria. Perdió su título tras la abolición del sistema de los Siete Guerreros del Mar en el Levely.
Edward Weevil: Apodado "Barbabanca Jr.", es el auto-proclamado hijo de Edward Newgate. Perdió su título tras la abolición del sistema de los Siete Guerreros del Mar en el Levely.

Habilidades 
 Dracule Mihawk: El mejor espadachín del mundo. Dueño de la mejor espada del mundo: Kokutou Yoru.
 Jinbe: Usuario del kárate tritón. Es un hombre-pez, por lo cual posee además de su gran fuerza, la capacidad de comunicarse con otros animales marinos y utilizar técnicas de manipulación del agua.
 Crocodile: Fruta del Diablo tipo Logia, la Fruta Arena Arena, con la capacidad de convertirse en arena y manejarla a su antojo.
 Donquixote Doflamingo: Fruta del Diablo tipo Paramecia, la Fruta Hilo Hilo, que le permite crear hilos con los cuales manipular a la gente como si fuesen marionetas, cortar y entretejer hilos entre nubes con los cuales puede volar. 
 Bartholomew Kuma: Fruta del Diablo tipo Paramecia, la Fruta Zarpa Zarpa, que le permite repeler las cosas, con lo que puede lanzar proyectiles, enviar a las personas a grandes distancias, y parar ataques físicos. Actualmente un cíborg.
 Gecko Moria: Fruta del Diablo tipo Paramecia, la Fruta Sombra Sombra que le permite manipular las sombras de diferentes maneras, desde proyectiles hasta hojas, además de la capacidad de reanimar cuerpos implantándoles las sombras de usuarios vivos.
 Boa Hancock: Fruta del Diablo Paramecia, la Fruta Amor Amor. Tiene el poder de petrificar a todo aquel que sea seducido por ella, además de a los que impacte con sus poderosos golpes. También posee los tres tipos de Haki.
 Marshall D. Teach: Fruta del Diablo tipo Logia, la Fruta Oscuridad Oscuridad que es capaz de anular los poderes de otras Frutas. Su última hazaña fue apoderarse de la habilidad de la Fruta del Diablo que tenía Barbablanca, la Fruta Temblor Temblor, siendo capaz de crear temblores, por lo que ahora es el único ser conocido que posee dos habilidades de Fruta del Diablo.
 Trafalgar Law: Fruta del Diablo tipo Paramecia, la Fruta Opera Opera, que le permite crear un perímetro dentro del cual puede hacer modificaciones a voluntad. También tiene habilidades de espadachín.
 Buggy el Payaso: Fruta del Diablo tipo Paramecia, la Fruta Separa Separa, que le permite separar sus partes del cuerpo y luchar con ellos independientes entre sí. También va armado con cuchillas, y en sus zapatos lleva las Muggy Balas, unas pequeñas balas que al lanzarlas crean una gran explosión.
 Edward Weevil: Lucha con un naginata.

Anteriores recompensas 
Éstas recompensas les fueron puestas antes de convertirse en Guerreros del Mar, así que pueden no representar el nivel de amenaza real del pirata si fuera enemigo del Gobierno Mundial.
 Jinbe: 250.000.000 de berries.
 Sir Crocodile: 81.000.000 de berries.
 Donquixote Doflamingo: 340.000.000 de berries. 
 Bartholomew Kuma: 296.000.000 de berries. 
 Gecko Moria: 320.000.000 de berries. 
 Boa Hancock: 80.000.000 de berries. 
 Marshall D. Teach: 0 berries.
 Dracule Mihawk: desconocida.
 Trafalgar Law: 440.000.000 de berries.
 Buggy el payaso: 15.000.000 de berries.
 Edward Weevil: 480.000.000 de berries.

Historia 
Hasta donde se sabe, el grupo tiene por lo menos 11 años de antigüedad, pues Boa Hancock ha pertenecido al grupo desde ese tiempo, además Gecko Moria ha sido un Guerrero del Mar durante la última década y a Jinbe se le ofreció el cargo de Guerrero del Mar 8 años atrás.

Para que alguien se convierta en un Guerrero del Mar, tiene que demostrar su poder contra otros piratas y asegurar lealtad al Gobierno Mundial.

Debido a la preocupación de mantener a los Tres Grandes Poderes en equilibrio, el Gobierno Mundial permite y encubre algunas actividades ilegales en los Siete Guerreros del Mar. Sin embargo, los Guerreros del Mar no se preocupan mucho por mantenerse muy unidos al Gobierno Mundial o ni siquiera entre ellos mismos. Muchos Marines de alto rango de hecho se sorprendieron de que algunos Guerreros del Mar realmente se molestaran en asistir a la reunión convocada en Mary Geoise para discutir los incidentes que habían ocurrido en Arabasta y la destitución de Crocodile.

En términos de poder, comparados con los Cuatro Emperadores y los Marines, parecen tener aproximadamente la misma fuerza, y al menos dos de ellos (Gecko Moria y Dracule Mihawk) han sido rivales de algún Emperador (Kaidou y Shanks, respectivamente). Mihawk dice que las dos organizaciones (Marines y Siete Guerreros del Mar) son iguales en fuerza.

La única integrante mujer en el sistema de los Siete Guerreros del Mar, Boa Hancock, que usa la Fruta Enamora Enamora para petrificar a las personas que sienten algún tipo de atracción física o sentimientos impuros hacia su persona.

Crocodile era inicialmente un Guerrero del Mar, pero fue derrotado por Luffy al final de la Saga de Arabasta, arrestado por su conspiración y despojado de su rango. Su reemplazo fue Marshall D. Teach.

Todos los Guerreros del Mar fueron llamados para combatir junto a los Marines contra Barbablanca. Boa Hancock se rehusaba a cumplir con su deber, pero después de conocer a Luffy ella accede a ir a la reunión de los Siete Guerreros del Mar. Jinbe es el único Guerrero del Mar que se negó rotundamente al llamado y abiertamente renunció. Como consecuencia de ello, estuvo prisionero en Impel Down como represalia por su negativa a cooperar en la batalla contra Barbablanca y compartió celda con Portgas D. Ace.

Crocodile y Jinbe acompañaron junto a otros prisioneros de Impel Down a Luffy en su escape de la prisión y en la guerra contra Barbablanca. Durante la guerra, todos los Guerreros del Mar (activos y destituidos) toman parte en algún bando de la confrontación.

Al final del conflicto, Jinbe y Boa Hancock se van con Luffy; Mihawk abandona el terreno cuando llega Shanks; Doflamingo, Kuma y los pacifistas se disponen a acabar con Moria ya que es considerado inútil para su puesto por el Gobierno Mundial; y Barbanegra, tras renunciar a su puesto y luchar contra los Marines, se marcha junto a su tripulación. Crocodile decide ayudar a Jinbe y Luffy en su huida y es visto por última vez proponiéndole a Daz Bones ir con él rumbo al Nuevo Mundo.

Los Siete Guerreros del Mar y los Piratas de Sombrero de Paja 
Todos los Guerreros del Mar, con excepción de Edward Weevil, se han cruzado en el camino de los Piratas de Sombrero de Paja:
 Dracule Mihawk: peleó contra Zoro en el Restaurante Baratie. En Marineford se enfrenta brevemente a Luffy y finalmente se encuentra a Zoro en su refugio gracias a Kuma.
 Jinbe: mientras estaba preso en Impel Down fue liberado y apoyó a Luffy en el escape de la prisión; después también lo ayuda en la guerra de los Marines contra Barbablanca. Poco tiempo después, se encuentra cuidando a Luffy junto a Silvers Rayleigh, los cuales ayudan a Luffy a llegar a Marineford para presentar sus respetos tras la guerra. Más tarde, se despide de Jinbe (montado sobre un tiburón ballena) el cual dice que se encontrarán en dos años en la Isla de los Hombres-Pez. Dos años después, él es un aliado de Luffy durante los acontecimientos de la Isla de los Hombres-Pez y Totto Land. Actualmente, Jinbe se encuentra en la tripulación de Luffy como su timonel.
 Sir Crocodile: peleó y fue derrotado por Luffy en Arabasta. Tiempo después es liberado de su celda en Impel Down, y unió fuerzas temporalmente con Luffy durante la huida de Impel Down y posteriormente en la Guerra de Marineford.
 Bartholomew Kuma: peleó y derrotó a la tripulación entera dos veces, una en Thriller Bark y la otra en el Archipiélago Sabaody. Apareció nuevamente en Marineford y finalmente regresa a Sabaody, en el lugar donde se encuentra el Thousand Sunny, se reveló que es miembro del Ejército Revolucionario y cuando pasó a ser el arma humana PX-0 se le implantó una última orden que era de cuidar el Thousand Sunny hasta la llegada de uno de los miembros la tripulación.
 Donquixote Doflamingo: la primera vez que escucho el nombre de Luffy, fue cuando se enteró de la derrota de Crocodile, supuestamente a manos de un infame de la Marine, pero Doflamingo era consciente de  que Crocodile no podría ser derrotado fácilmente por un Marine, y se dio cuenta de que fue el pirata con sombrero de paja que lo derrotó realmente al ver su cartel de recompensa. Luego se enteraria que su subordinado Bellamy perdió contra el mismo pirata en Mock Town, y lo castigó por haber avergonzado su bandera. Además, era dueño de una Casa de Subastas donde capturan a Camie y en la cual se desarrollaron los incidentes entre Luffy y los Nobles Mundiales. Presenció la entrada de Luffy en la Guerra de Marineford y se alegró de conocerle. Dos años después en Dressrosa, Doflamingo se enfrenta a Luffy y es derrotado por este mismo.
 Marshall D. Teach: conoció a la tripulación en Mock Town y trató de capturarlos. Más adelante, Luffy tendría un breve duelo en Impel Down, terminando en empate. En Dressrosa tienen una breve conversación a través de un Den Den Mushi.
 Gecko Moria: peleó y fue derrotado por Luffy en Thriller Bark. Durante la batalla contra Barbablanca y ante el encuentro con Luffy, se da a conocer que aun quiere la sombra de Luffy, aunque Jinbe se enfrenta a él dejando a Luffy seguir su camino.
 Boa Hancock: Luffy fue derrotado y enviado al pueblo de Amazon Lily por Bartholomew Kuma. Ahí conoce a Boa Hancock, con quien tiene roces al principio, aunque luego de conocerse, la Guerrera del Mar se enamora perdidamente de Luffy y lo ayuda a infiltrarse en Impel Down. Durante la guerra contra Barbablanca, Luffy se ve acorralado por Smoker y ella acude en su ayuda atacando al comodoro, sin importar que eso le cueste el puesto como Guerrera del Mar. Deja el campo de batalla junto a Jinbe para ayudar a Luffy.
 Trafalgar Law: en la casa de las subastas pelea junto con Luffy y Kid contra un grupo de Marines, y tras la Guerra de Marineford llega para llevarse a Luffy en submarino y curarle las heridas. Dos años después, se encuentra con Luffy y su tripulación en Punk Hazard, donde forma una alianza con Luffy que se mantiene hasta la actualidad, con el objetivo de derrotar a Kaidou.
 Buggy el payaso: lucha contra Luffy en Orange Town, el cual le lanza fuera de la isla sin las partes que amarró Nami. Tiempo después vuelven a encontrarse en Loguetown, donde Buggy trata de decapitar a Luffy para vengarse. A pesar de ello, en Impel Down colaboran para escapar de la prisión, y después siguen como aliados durante la batalla de Marineford.

Deberes de los Siete Guerreros del Mar 
El grupo de los Siete Guerreros del Mar parece ser un término medio entre los caóticos Cuatro Emperadores y los más ordenados Marines. No presentan oposición abierta al Gobierno Mundial, pero tampoco es garantía que sigan sus órdenes.

Su único deber es atacar a otros piratas y pagarle al Gobierno un diezmo de sus ganancias. Cada Guerrero del Mar debe tener una fama temible que intimide y atemorice a los piratas corrientes y a los aspirantes a serlo. También hay que tener en cuenta que cuando ocurre un evento bélico en contra del Gobierno son llamados para luchar, como es el caso en la guerra contra Barbablanca en Marinford.

A cambio de sus servicios, los Siete Guerreros del Mar han sido redimidos de todo crimen y sus recompensas han sido retiradas, volviéndolos hombres libres.

Afiliaciones 
Además del Gobierno Mundial, los Siete Guerreros del Mar, con excepción de Dracule Mihawk y Edward Weevil, son o fueron parte de algún otro grupo:
 Jinbe: Capitán de los Piratas del Sol durante su ocupación como Guerrero del Mar.
 Crocodile: Anterior presidente de Baroque Works (desmantelada posterior a su derrota y arresto).
 Donquixote Doflamingo:  Antiguo rey de Dressrosa. Capitán de los Piratas Donquixote.
 Bartholomew Kuma: Antiguo oficial del Ejército Revolucionario bajo las órdenes Monkey D. Dragon. Antiguo rey del Reino de Sorbet.
 Gecko Moria: Capitán de los Piratas de Thriller Bark. Anterior capitán de los Piratas Gecko (derrotada y masacrada por Kaidou).
 Boa Hancock: Capitana de las Piratas Kuja. Emperatriz de la isla Amazon Lily.
 Marshall D. Teach: Anterior miembro de los Piratas de Barbablanca. Líder de los Piratas de Barbanegra.
 Trafalgar Law: Capitán de los Piratas Heart.
 Buggy el Payaso: Capitán de los Piratas de Buggy y fundador de Buggy's Delivery.

Destitución 
Incluso si van contra la Ley, el Gobierno Mundial y los Marines pueden pretender no notarlo, como lo prueba la Casa de Subastas Humana de Donquixote Doflamingo. Crocodile y Gecko Moria parecieron mantenerse sin supervisión por un tiempo extremadamente largo, pues ambos crearon poderosas organizaciones de las cuales el gobierno ignoraba totalmente su existencia (como Baroque Works). Debido a lo delicado que es mantener equilibrados los Tres Grandes Poderes del Mundo, el Gobierno tolera las actividades ilegales de los Siete Guerreros del Mar e incluso intentan encubrirlas en lo posible.

Esto no quiere decir que los Siete Guerreros del Mar tengan su título asegurado sin importar lo que hagan. Crocodile es un ejemplo de un Guerrero del Mar con el título revocado y posteriormente arrestado. Lo hecho por Crocodile en Arabasta obligó al Gobierno Mundial a retirarle su rango y privilegios, además de arrestarlo. Más tarde, la derrota de Moria fue conocida con preocupación por los líderes mundiales pues apenas se había encontrado un reemplazo para Crocodile y temieron otro desequilibrio al haber otro Guerrero del Mar derrotado. Sin embargo, en el caso de Moria decidieron encubrirlo para que no se propagara el rumor de su derrota y no le fue revocado el rango de Guerrero del Mar, pues no había hecho nada en contra del Gobierno.

Después del escape de Impel Down, Jinbe renuncia abiertamente a su posición de Guerrero del Mar frente a todos los Marines durante la guerra contra Barbablanca.

La destitución de un Guerrero del Mar no implica solamente la pérdida del título, sino de cualquier privilegio, concesión o beneficio político del que gozaran. Boa Hancock fue advertida que, mientras ella colaborara con el Gobierno Mundial, tanto su gente como su isla serían respetadas y no se les molestaría. Sin embargo, si ella no atendía al llamado del Gobierno para la batalla contra Barbablanca, el trato se rompería; y aun así cuando ve en peligro a Luffy durante la guerra contra Barbablanca ataca a Smoker sin importarle perder su título.

Al llegar a Marineford, Barbanegra revela porqué quería el título de Guerrero del Mar, renunciando a él cuando dijo que ya no necesitaba esa posición.

Otra forma de perder el título es que se considere demasiado débil para seguir siendo un Guerrero del Mar. Esto es lo que le ocurrió a Gecko Moria, cuya actuación en la guerra fue bastante lamentable, por lo que los poderes del Gobierno Mundial, superiores al propio almirante Sengoku, ordenaron a Doflamingo, junto con varios Pacifistas, acabar con él, publicando en los periódicos como "Caído en Combate".

Relación con los Marines
En toda la serie se ha demostrado que a la mayoría de los Marines no les agrada los Siete Guerreros del Mar, y aun los consideran como sucios piratas.

Todos los Marines tienen buenas razones para odiar a los Siete Guerreros del Mar, como se ha explicado con anterioridad, los miembros abusan de sus privilegios, y el Gobierno oculta todo crimen que ellos cometan, lo que causa que la Marina les tenga rencor. De hecho, incluso algunos Marines le han dado las gracias a Monkey D. Luffy por haber vencidos a los Guerreros del Mar en varias ocasiones. Esto se mostró cuando Luffy derrotó a Crocodile, y el capitán Smoker comenzó a desafiar al Gobierno y se negaba a llevarse el crédito, porque sabía que fue Luffy quien lo derrotó. También tras la derrota de Doflamingo, Issho no estuvo dispuesto a arrestar a Luffy ya que salvó el país de Dressrosa.

Información adicional 
 Los Siete Guerreros del Mar están levemente basados en los Corsarios, que era el nombre que se concedía a los Navegantes que, en virtud del permiso concedido por un gobierno en una 'carta de marca' o 'patente de corso', capturaban y saqueaban el tráfico mercante de las Naciones enemigas de ese gobierno.
 El concepto está también inspirado por la película 'Los siete samuráis', que es una de las favoritas de Eiichirō Oda.
 En la explicación de Yosaku sobre los Siete Guerreros del Mar en el Capítulo 69 del manga (Episodio 31 en el anime), hay una imagen del grupo de los Guerreros del Mar mostrando solo siluetas oscuras que sostienen una espada. Con la excepción de Mihawk, ninguna de las siluetas corresponden a los perfiles reales de los Siete Guerreros del Mar; menos aún los de Kuma, Moria o Jinbe.
 Aunque todos los Guerreros del Mar son extremadamente poderosos en comparación a la mayoría de los demás piratas, no todos tienen el mismo nivel de poder e incluso hay grandes diferencias entre la fuerza de algunos de sus miembros.
 A pesar de ser un grupo oficial, los Siete Guerreros del Mar nunca trabajan en equipo y en ocasiones ni siquiera parecen llevarse muy bien entre ellos, no dudando en pelear o hasta matar a alguno de sus compañeros si se presenta la oportunidad. Testimonio de ello son los múltiples enfrentamientos que mantuvieron entre sí durante la Guerra de Marineford. 
 Kuma y Doflamingo son los únicos que han mostrado real interés en formar equipo con alguno de sus compañeros (Moria y Crocodile, respectivamente); aunque ambas propuestas fueron rechazadas y en el segundo caso terminó en pelea. Jinbe y Boa Hancock mantienen una alianza informal debido a sus mutuas relaciones de amistad, como los Piratas de Sombrero de Paja, los Piratas del Sol y Silvers Rayleigh, entre otros. Otras alianzas, como la de Jinbe y Crocodile en Marineford, pueden haber sido solo temporales.
 Hasta ahora los únicos miembros y ex-miembros que no han combatido contra otro del grupo son Barbanegra, Kuma, Boa Hancock, y Edward Weevil.
 Luffy ha derrotado a cuatro de los miembros: Crocodile, Moria, Doflamingo y Buggy (este último antes de obtener el puesto); mientras que Zoro ha sido superado por dos: Mihawk y Kuma; si bien Luffy tampoco pudo hacer nada contra estos.
 Un dato curioso es que en sus dos derrotas, Zoro ha dicho que Luffy será el Rey de los Piratas.
 Luffy ha perdido contra tres Guerreros del Mar: Crocodile en su 1° y 2° encuentro, Kuma en el Archipiélago Sabaody, y Jinbe en una pequeña riña que tuvo con él al ver que Luffy se golpeaba a sí mismo.
 Aunque jamás peleó con ella en realidad, los Marines piensan que Luffy derrotó a Hancock en la batalla de Marineford con un movimiento de sumo; aunque la verdad fue que Hancock cayó desmayada de emoción después de que Luffy la abrazara en agradecimiento por haberle entregado la llave que liberaría a Ace.
 Actualmente, al parecer solo tres miembros del grupo (Moria, Doflamingo y Barbanegra) son enemigos de Luffy, puesto que Jinbe ha sido un aliado de Luffy desde que se conocieron hasta ser un miembro de su tripulación en la actualidad, Hancock permanece en buenos términos con él, y Law actualmente tiene una alianza con Luffy. Podría decirse lo mismo de Bartholomew Kuma, quien tuvo intención de ayudar a los Piratas de Sombrero de Paja. Incluso sus anteriores némesis Crocodile y Buggy terminaron del lado de Luffy tras los eventos en Impel Down. Mihawk lo atacó en la guerra pero al parecer fue solo para probar el destino del chico, y también estuvo entrenando a Zoro. Weevil es el único que aun no ha tenido contacto con Luffy y su tripulación.
 Mihawk, Jinbe y Weevil son los únicos Guerreros del Mar que no tienen el poder de una Fruta del Diablo.
 Jinbe, Crocodile y Buggy son los únicos Guerreros del Mar sin apellido.
 Buggy posee la recompensa más baja del grupo (Barbanegra no entra en esta categoría, pues nunca tuvo recompensa antes de ser miembro).
 Tres Guerreros del Mar tienen alguna relación con los reptiles en lo que respecta a su animal: Hancock a la serpiente boa, Crocodile al cocodrilo, y Moria al lagarto gecko.
 Tres Guerreros del Mar tienen conexiones con la esclavitud.
 Doflamingo era el dueño de la Casa de Subastas en la que se subastaban esclavos para su venta.
 Hancock era una esclava hasta que fue liberada por Fisher Tiger.
 Jinbe proviene de una tripulación formada mayormente por hombres-pez que fueron esclavos. Casualmente, el capitán de esta tripulación fue el hombre que liberó a Hancock.
 Seis de los miembros han entrado a la gran prisión Impel Down:
 Crocodile recibió sentencia de por vida por abusar de su estatus de Guerrero del Mar, fundar Baroque Works e intentar un golpe de Estado en el reino de Arabasta.
 Jinbe fue sentenciado a encarcelamiento temporal por causar un alboroto en los cuarteles generales de la Marina y negarse a ayudar en la guerra contra Barbablanca.
 Hancock ayudó a Luffy a infiltrarse en la prisión, bajo la tapadera de querer ver a Ace en persona.
 Marshall D. Teach se infiltró en la prisión, donde tuvo que pelear contra Magellan, el alcaide de Impel Down. Su objetivo era buscar nuevos miembros para su tripulación.
 Buggy era un preso antes de recibir la invitación para unirse al grupo.
 Donquixote Doflamingo está actualmente preso en ella.
 Cada Guerrero del Mar tiene un tema animal:
 Mihawk: el halcón
 Crocodile: el cocodrilo
 Doflamingo: el flamenco
 Kuma: el oso
 Hancock: la boa
 Moria: el gecko
 Jinbe: la orca
 Barbanegra: el hipopótamo
 Law: el leopardo de las nieves (también sugerido como foca moteada por Oda)
 Edward Weevil: el gorgojo
 Buggy es el único sin tema animal
 De todos los Guerreros del Mar humanos, solo cuatro de ellos tienen estaturas y tamaños normales: Hancock, Mihawk, Law y Buggy.
 Todos los Guerreros del Mar, a excepción de Weevil, se reunieron en la Guerra de Marineford por distintos motivos: Doflamingo, Kuma, Mihawk, Moria y Hancock acudieron a la llamada del Gobierno. Los destituidos Jinbe y Crocodile, y Buggy quien no era todavía parte del grupo, en su huida de Impel Down. Barbanegra llegó tarde a la refriega solo para desechar su título. Law, quien todavía no era parte del grupo, apareció al final, ayudando a Luffy.
 Cinco de los miembros se encontraban presentes en la ejecución de Roger: Moria, Doflamingo, Crocodile, Mihawk y Buggy.
 Las recompensas del grupo original sumaban un total de 1.286.000.000 de berries, habiéndose reducido actualmente a 1.156.000.000 de berries por la pérdida de algunos de sus miembros (en ninguna de las dos está incluida la recompensa de Mihawk, aun desconocida).
 Gecko Moria es el único miembro que no tiene un apodo.

Organizaciones de One Piece

id:Daftar karakter One Piece#Shichibukai
ko:원피스의 등장인물 목록#왕의 부하 칠무해